Summit County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Summit County (Colorado) – okres státu Colorado
 Summit County (Ohio) – okres státu Ohio
 Summit County (Utah) – okres státu Utah